Фатхі Шебаль (араб. فتحي شبال‎, фр. Fathi Chebel, нар. 19 серпня 1956, Ліон) — алжирський футболіст.
 Іво Шебаль (Ivo Šebalj) — митець.